2 miejscowości w Polsce:
 Wroczyńszczyzna – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Wroczyńszczyzna – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka